Der Xpeng P7 ist die erste Limousine und das zweite Fahrzeug nach dem G3 von Xpeng.

Geschichte 
Als seriennahes Modell wurde das Fahrzeug im April 2019 auf der Shanghai Auto Show vorgestellt. Die Produktion des Serienfahrzeugs startete im Mai 2020 in Zhaoqing. Einen Monat später kam der P7 auf dem chinesischen Heimatmarkt in den Handel. Auch in Europa wird der Wagen angeboten. Die ersten Modelle wurden im August 2021 nach Norwegen exportiert. Eine überarbeitete Version der Baureihe debütierte als P7i im März 2023.

Technik 
Das Fahrzeug soll diverse Daten der Nutzer sammeln, um dann mittels künstlicher Intelligenz mit ihnen zu kommunizieren und erwünschte Dienste zu erkennen. Öffnen lässt sich der Wagen über eine Gesichtserkennung oder per Fingerabdruck. Das Fahren nach Autonomiestufe 3 soll möglich sein.

Zum Marktstart löste die Limousine den Tesla Model 3 als das Serienfahrzeug mit der höchsten elektrischen Reichweite nach NEFZ  (706 km) aus chinesischer Produktion ab. Ein Lithium-Ionen-Akkumulator von CATL mit einem Energieinhalt von knapp 81 kWh und ein Strömungswiderstandskoeffizient von 0,236 ermöglichen dies. Im März 2021 verkündete Xpeng, künftig auch eine Version mit einem Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator anzubieten. Dabei sinkt der Energieinhalt auf 60,2 kWh und die Reichweite nach NEFZ auf 480 km. Dafür kann der P7 günstiger angeboten werden.

Die heckangetriebenen P7 haben einen 196 kW (266 PS) starken Permanentmagnet-Synchronmotor an der Hinterachse. Eine Allradversion hat zusätzlich einen 120 kW (163 PS) starken Permanentmagnet-Synchronmotor an der Vorderachse. Die Beschleunigung auf 100 km/h erfolgt bei den schwächeren Varianten in 6,7 Sekunden und bei der stärkeren Variante in 4,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit wird immer bei 170 km/h elektronisch begrenzt. Mit der Modellpflege 2023 stieg die maximale Leistung an.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)
 Offizielle Website (chinesisch)

Limousine
Elektroautomodell